Sinor ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Sinor (1916–2011), US-amerikanischer Asienwissenschaftler
 Helmut Sinor (* 1961), österreichischer Komponist, Textautor und Radiomoderator